CCCP o Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques
 CCCP Fedeli alla linea